Единый урок — российский некоммерческий портал для организации массового обучения по программам дополнительного профессионального образования, проведения образовательных мероприятий и разработки различных методических рекомендаций для сферы образования.

Портал создан в октябре 2016 года в качестве площадки Единого урока по безопасности в сети «Интернет». С 19 декабря 2016 года по 1 декабря 2019 года портал являлся сайтом Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества . С 1 декабря 2019 года портал является сайтом Экспертной группы по образованию рабочей группы по вопросам совершенствования государственной политики в сфере развития информационного общества Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству .

Мероприятия 
На портале проходят следующие мероприятия для работников сферы образования:

1. Дистанционная педагогическая школа «Права участников образовательного процесса». Организаторы: рабочая группа по вопросам совершенствования государственной политики в сфере развития информационного общества Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Минкомсвязь России при поддержке Минпросвещения России ;

2. Дистанционная педагогическая школа «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций». Организаторы: рабочая группа по вопросам совершенствования государственной политики в сфере развития информационного общества Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Минпросвещения России, Роспотребнадзор и Минкомсвязи России;

3. Всероссийское тестирование педагогов. Организатор: рабочая группа по вопросам совершенствования государственной политики в сфере развития информационного общества Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству при поддержке Минпросвещения России, Минздрава России, Роспотребнадзора и Рособрнадзора ;

4. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников имени Антона Семёновича Макаренко. Организатор: Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества при поддержке Минпросвещения России .

В рамках вышеуказанных мероприятий проводится обучение по программам дополнительного профессионального образования, конкурсы профессионального мастерства, вебинары, опросы и другие мероприятия.

Обучение работников образования 
С февраля 2019 года запущены программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в рамках формирования информационной базы данных дополнительных профессиональных программ для педагогических работников . В настоящее время на портале организованы 64 программы повышения квалификации и 22 профессиональной переподготовки.

Портал также является площадкой реализации Календаря обучения работников образования до 2024 года, который представляет собой перечень программ ДПО, которые могут пройти работники в течение календарного года.

Итоги обучения за 2019 год были включены в Доклад о ходе реализации плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства: «В 2019 году 114 656 педагогических работников из всех субъектов Российской Федерации на портале «Единыйурок.рф» прошли дистанционное обучение по программам повышения квалификации: «Основы информационной безопасности детей», «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях», «Безопасное использование сайтов в сети Интернет в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации» и другим тематикам.» .

Итоги обучения за 2020 год были включены в Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации за 2020 год: «С 2019 г. на портале «Единыйурок.рф» запущены дистанционные программы повышения квалификации педагогических работников. Так, в 2020 г. 124 598 педагогических и руководящих работников образовательных организаций прошли обучение по различным аспектам обеспечения информационной безопасности детей и организации обучения цифровой грамотности и информационной безопасности в образовательных организациях.» .

Образовательная деятельность ведется на основании государственной лицензии  № 3598 от 06.09.2018 на дополнительное профессиональное образование.

Электронная библиотека образования 
В 2019 году запущена Электронная библиотека образования (ЭБО), предполагающая публикацию материалов работников сферы образования в электронном издании "Единый урок" (лицензия сетевого издания ЭЛ № ФС 77 – 73161 от 22 июня 2018 год). Организаторами ЭБО выступает Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества при поддержке Минобрнауки России .

Примечания 

Среднее образование в России
Рунет
Сайты, появившиеся в 2008 году
Школьное образование